Spikkels is de officiële naam voor de gekleurde suikerdecoratie die wordt gebruikt om softijs mee te versieren. Deze speciale ijsdecoratie wordt vervaardigd door fabrikant Sidilco uit Barneveld.
Jaren geleden werd het product uitgeprobeerd in Dierenpark Amersfoort.

Andere benamingen zijn: musketzaad, kraaltjes, discokraaltjes, discodip, discobolletjes of discospikkels.

Snoep